O Campeonato Fluminense de Rugby 2013 foi a XXII edição da principal divisão do estado de Rio de Janeiro organizada pela Federação Fluminense de Rugby.
O vencedor foi o Niterói Rugby que ganhou o suo 19º título derrotando na final o Rio Rugby F.C..

Equipes participantes

1 Fase

1 Rodada

2 Rodada

3 Rodada

4 Rodada

5 Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Fase Final

Semifinal

Final

Campeão

Ver também
 Campeonato Fluminense de Rugby
 Campeonato Fluminense de Rugby Série B de 2013

Ligações externas

 www.rugbyfluminense.com.br Federação Fluminense de Rugby

Campeonato Fluminense de Rugby
Rugby de 2013 no Brasil